

Чарне-Мале — село в гміні Ґардея Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Чарне-Мале — село в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства